Cet article présente les résultats détaillés du simple messieurs de l’édition 2014 de l'US Open de tennis qui est disputé du 25 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Forfaits avant le tournoi

 Nicolás Almagro (blessé au pied droit, remplacé par  Albert Ramos-Viñolas)
 Juan Martín del Potro (opéré au poignet, remplacé par  Sam Groth)
 Alexandr Dolgopolov (blessé au genou, remplacé par  Andreas Haider-Maurer)
 Tommy Haas (opéré à l'épaule, remplacé par  Damir Džumhur)
 Florian Mayer (souffrant de l'aine, remplacé par  Simone Bolelli)
 Rafael Nadal (blessé au poignet droit, remplacé par  Serhiy Stakhovsky)
 Janko Tipsarević (ayant subi une chirurgie du pied; remplacé par  Andrey Kuznetsov)

Pendant le tournoi
 En se qualifiant, Radu Albot devient le premier joueur moldave à intégrer le tableau final d'un tournoi du Grand Chelem.
Gaël Monfils s'incline en quart de finale contre Roger Federer en 5 sets après avoir mené deux manches à zéro et après avoir obtenu 2 balles de match dans le quatrième set sur le service du Suisse.
 Kei Nishikori est le premier joueur japonais de l'ère Open à atteindre les demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem. Le dernier Japonais à avoir atteint ce niveau en Grand Chelem était Jirō Sato à Wimbledon en 1933, alors qu'Ichiya Kumagae était le dernier Japonais à avoir joué le dernier carré à l'US Open (alors appelé « US National ») lors de l'édition 1918. En se qualifiant ensuite pour la finale, Nishikori devient le premier Japonais de l'Histoire à ce niveau en simple messieurs et même le premier joueur asiatique à réaliser une telle performance.
 Roger Federer s'incline en demi-finale contre Marin Čilić (6-3, 6-4, 6-4). Le Suisse n'a plus remporté de Grand Chelem depuis 2 ans et son sacre à Wimbledon 2012.
 Novak Djokovic chute également en demi-finale contre Kei Nishikori.
 La finale opposant Kei Nishikori à Marin Čilić était très inattendue car c'est la première finale de Grand Chelem depuis l'Open d'Australie 2005 où ne figure aucun membre du Big Four. De plus, Nishikori et Čilić étant respectivement classés aux  et  mondiales au début du tournoi, c'est la première finale de Grand Chelem sans membre du top 10 depuis celle de Roland-Garros en 2002. C'est finalement Marin Čilić qui remporte la finale en 3 sets et devient le premier joueur croate à remporter l'US Open.

Primes et points

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Classement par nation

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

2014
US Open Simple messieurs
Tennis aux États-Unis en 2014
Tennis en août 2014
Tennis en septembre 2014
Sport aux États-Unis en août 2014
Sport aux États-Unis en septembre 2014
Sport à New York en 2014